Лечин () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Меркиш-Одерланд.  Занимает площадь 141,28 км². Официальный код — 12 0 64 274.

Коммуна подразделяется на 10 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга